В истории ВВС СССР сущестовало два формирования полка:
 401-й истребительный авиационный полк особого назначения — сформирован 26.06.1941 года на подмосковном аэродроме Чкаловский на основе летно-технического состава НИИ ВВС КА, Академии КШС ВВС КА, Научно-исследовательского полигона авиационных вооружений и лётчиков-испытателей московских авиазаводов на самолётах МиГ-3. 16 августа 1941 года преобразован в 263-й истребительный авиационный полк. 
 401-й истребительный авиационный полк ПВО — сформирован в составе 2-го гвардейского истребительного авиакорпуса ПВО Ленинградской армии ПВО в период с 25.04.1944 по 12.05.1944 г. Вошёл в состав ВВС России после распада СССР. В 1994 году расформирован.